Mihai Roman (voetballer, 1984), Roemeens voetballer
 Mihai Roman (voetballer, 1992), Roemeens voetballer